«Грозово́й перева́л» () — роман Эмили Бронте, а также его экранизации.

Экранизации романа 
 Грозовой перевал (фильм, 1920)
 Грозовой перевал (фильм, 1939)
 Грозовой перевал (фильм, 1953)
 Грозовой перевал (фильм, 1954)
 Грозовой перевал (телесериал, 1956)
 Грозовой перевал (телесериал, 1967)
 Грозовой перевал (фильм, 1970)
 Грозовой перевал (телесериал, 1978)
 Грозовой перевал (фильм, 1988)
 Грозовой перевал (фильм, 1992)
 Грозовой перевал (фильм, 1998)
 Грозовой перевал (фильм, 2003)
 Грозовой перевал (телесериал, 2004)
 Грозовой перевал (телесериал, 2009)
 Грозовой перевал (фильм, 2011)

Другое 
 «Wuthering Heights» — хеви-металическая группа из Дании.
 «Wuthering Heights» — песня Кейт Буш.
 «Wuthering Heights» — кавер бразильской группы «Angra» на песню Кейт Буш.
  — песня Ali Project.